Skrapar bezeichnet:

 Gemeinde Skrapar, eine Gemeinde in Südalbanien
 Kreis Skrapar, ein ehemaliger Verwaltungskreis in Südalbanien